Białuń ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Białuń (Miastko) (Biallen, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Białuń (Goleniów) (Gollnowshagen, Kreis Naugard/Pommern)
 Białuń (Stara Dąbrowa) (Müggenhall, Kreis Saatzig/Pommern)